Расан — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Расан, Башар (род. 1996) — иракский футболист, полузащитник команды «Аль-Кува».